Radetsky puede referirse a: 
 Joseph Radetzky (1766-1858), militar del Imperio austrohúngaro;
 Clase Radetzky, acorazados de la armada del Imperio austrohúngaro;
 Marcha Radetzky, composición musical de Johann Strauss (padre);
 La marcha Radetzky, novela de Joseph Roth.
 Operación Radetzky, acción de la resistencia austríaca para rendir Viena a los rusos en 1945.